

Nom de famille 

 Alice Candy (1888-1977), historienne néo-zélandaise,
 Brooke Candy (1989-), rappeuse, chanteuse et styliste américaine,
 Don Candy (1929-2020), joueur de tennis australien,
 John Candy (1950–1994), humoriste et acteur canadien,
 Max Candy, réalisateur de films pornographiques et producteur de cinéma canadien,
Stuart Candy, designer australien.

Prénom 

 Candy Candido (1913-1999), un acteur américain,
 Candy Caramella, un personnage fictif de la série d'animation Les Zinzins de l'espace,
 Candy Darling (1944-1974), une actrice américaine transsexuelle, 
 Candy Dulfer (1969-), une saxophoniste de jazz néerlandaise,
 Candy Reynolds (1955-), une joueuse de tennis américaine,

Télévision 
 , série télévisée d'animation diffusée du  au  sur TV Asahi. Première diffusion en France en 1978 ;
 Candy, série télévisée américaine (2022).

Cinéma 

 , film franco-américano-italien de Christian Marquand sorti en 1968 ;
 , film australien de  sorti en 2006.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique géorgien ayant remporté le Concours Eurovision de la chanson junior 2011 ;
 , groupe de musique roumain.

Album 

 , album de Chet Baker sorti en  ;
 , album de Con Funk Shun sorti en  ;
 , album de Lee Morgan sorti en  ;
 , album de Mandy Moore sorti le .

Chanson 

 , single de Ken Hirai sorti le  ;

 , chanson populaire de Johnny Mercer et Jo Stafford sortie le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ash présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cameo présente sur l'album Word Up! sorti le  ;
 , chanson de Crystal Kay présente sur l'album 4 Real sorti le  ;
 , chanson de Foxy Brown présente sur l'album Broken Silence sorti le  ;
 , chanson d'Iggy Pop présente sur l'album Brick by Brick sorti en  ;
 , chanson de Kumi Kōda présente sur l'album Best: Second Session sorti le  ;
 , chanson de LL Cool J présente sur l'album Phenomenon sorti le  ;
 , chanson de Mandy Moore présente sur l'album So Real sorti le  ;
 , chanson de Paolo Nutini présente sur l'album Sunny Side Up sorti le  ;
 , chanson de Robbie Williams présente sur l'album Take the Crown sorti le .

Marque 

 PEZ Candy Inc., une compagnie autrichienne de fabrication de bonbons.
 Candy, un constructeur d'électroménager italien,

Articles connexes